Battig ist:
 ein malaiisches Messer, siehe Bade-Bade

Battig ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Battig (1832–1896), österreichischer Brückenbautechniker
 Frank Battig (1935–2015), österreichischer Moderner Fünfkämpfer und Fechter
 Rudolf Battig (1883–1957), deutscher Bergassessor

Siehe auch:
 Bättig